Авзония или Аузония (Ausonia) може да се отнася за:

 Авзония, историческа област в Италия
 Аузония (Лацио), град в Италия
 Авзония (планина) (Monti Ausoni), планина в Лацио, Италия
 (63) Авзония, астероид
 Republica Federal d'Ausonia (Lega Sud Ausonia), (1990 г.), Падания, Лига юг, в Италия
 Авзония, име на няколко кораба (1909, 1914, 1922, 1957 г.)